Лос Исабелес има више значења:

 Лос Исабелес (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Исабелес, Марија дел Консуело Сотеро (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику